O Brasil está programado para competir nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro de 2023. Será a 19ª aparição do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, tendo participado de todas as edições desde a estreia dos Jogos, em 1951.

Atletas
Abaixo está a lista do número de atletas (por gênero) participando dos jogos por esporte/disciplina.

Basquetebol

5x5

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 12 atletas) após terminar em segundo na Copa América de Basquetebol Masculino de 2022.

Sumário

3x3

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 4 atletas) após terminar em terceiro na Copa América de Basquetebol 3x3 Masculino de 2022.

Sumário

Feminino

O Brasil classificou uma equipe feminina (de 4 atletas) após terminar em segundo na Copa América de Basquetebol 3x3 Feminino de 2022.

Sumário

Beisebol

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 24 atletas) após vencer o Campeonato Sul-Americano de Beisebol de 2022.

Sumário

Boliche

O Brasil classificou uma equipe completa de dois homens e duas mulheres através do Campeão dos Campeões da PABCON de 2022, realizado no Rio de Janeiro, Brasil.

Boxe

O Brasil classificou nove boxeadores (cinco homens e quatro mulheres) após atingir a final dos Jogos Sul-Americanos de 2022.

Masculino

Feminino

Canoagem

Velocidade
O Brasil classificou um total de sete canoístas de velocidade (cinco homens e duas mulheres).

Masculino

Feminino

Caratê

O Brasil classificou uma equipe de seis caratecas (três homens e três mulheres) nos Jogos Sul-Americanos de 2022. Além disso, o Brasil classificou dois caratecas extras após vencer as respectivas categorias nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Kumite 

Kata

Ciclismo

BMX
O Brasil classificou quatro ciclistas (dois homens e duas mulheres) na corrida de BMX através do Ranking Mundial da UCI.

Corrida

Mountain
O Brasil classificou dois atletas no Mountain Bike após vencer a competição do cross-country nos dois gêneros nos Jogos Sul-Americanos de 2022.

Esgrima

O Brasil classificou uma equipe completa de 18 esgrimistas (nove homens e nove mulheres), após todas as seis equipes terminarem entre os sete primeiros no Campeonato Pan-Americano de Esgrima de 2022 em Assunção, Paraguai. Além disso, o Brasil classificou uma esgrimista extra na Espada Individual Feminina após vencer o evento nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Individual
Masculino

Feminino

Equipe

Esqui aquático

O Brasil classificou dois wakeboarders (um de cada gênero) durante o Campeonato Pan-Americano de 2022.

Masculino

Feminino

Futebol

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 18 atletas) com duas rodadas de antecedência da final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 2023.

Sumário

Handebol

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 14 atletas) após vencer os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Sumário

Feminino

O Brasil classificou uma equipe feminina (de 14 atletas) após vencer os Jogos Sul-Americanos de 2022. 

Sumário

Hipismo

O Brasil classificou uma equipe completa de 12 ginetes (quatro no Adestramento, no CCE e nos Saltos).

Adestramento

CCE

Saltos

Hóquei sobre grama

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 16 atletas) após terminar em 6º na Copa Pan-Americana de 2022. 

Sumário

Judô

O Brasil classificou cinco judocas (dois homens e três mulheres) após vencerem suas categorias nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Masculino

Feminino

Levantamento de peso

O Brasil classificou sete halterofilistas (três homens e quatro mulheres) após as edições de 2021 e 2022 do Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso.

 Masculino

 Feminino

Lutas

O Brasil classificou sete lutadores (Livre masculino: 74 kg), (Greco-Romana: 67 kg, 77 kg e 130 kg), (Livre feminino: 57 kg, 62 kg e 68 kg) através do Campeonato Pan-Americano de Lutas de 2022 realizado em Acapulco, México.      Brazil classificou um lutador (Greco-Romana: 97 kg) após vencer os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021. 

Masculino

Feminino

Natação

O Brasil classificou duas nadadoras para o evento de Águas Abertas durante os Jogos Sul-Americanos de 2022.  O Brasil também classificou dez nadadores após vencer eventos durante os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021. 

Masculino

Feminino

Natação artística

O Brasil classificou uma equipe completa de nove nadadoras artísticas após vencer a competição nos Jogos Sul-Americanos de 2022.

Patinação sobre rodas

Artística
O Brasil classificou uma equipe de dois atletas na patinação artística (um homem e uma mulher).

Velocidade
O Brasil classificou um atleta masculino na patinação de velocidade após vencer a categoria nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Skate
O Brasil classificou uma equipe de dois skatistas após vencer a competição nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Masculino

Feminino

Pentatlo moderno

O Brasil classificou seis pentatletas (três homens e três mulheres).

Polo aquático

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 11 atletas) após vencer os Jogos Sul-Americanos de 2022.

Sumário

Feminino

O Brasil classificou uma equipe feminina (de 11 atletas) após vencer os Jogos Sul-Americanos de 2022.

Sumário

Rugby sevens

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 12 atletas) no Campeonato Sul-Americano de Rugby sevens Masculino de 2022.

Sumário

Feminino

O Brasil classificou uma equipe feminina (de 12 atletas) após vencer a competição do Campeonato Sul-Americano de Rugby sevens Feminino de 2022.

Sumário

Saltos ornamentais 

O Brasil classificou quatro atletas (dois homens e duas mulheres) após terminar entre os 18 primeiros dos respectivos eventos durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2022.

Masculino

Feminino

Surfe

O Brasil classificou quatro surfistas (dois homens e duas mulheres).

Artístico

Corrida

Taekwondo

O Brasil classificou uma atleta feminina para um evento do Kyorugi, em virtude de seu título nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021. 

Kyorugi

Feminino

Tênis

O Brasil classificou um tenista após atingir a final do torneio de simples nos Jogos Sul-Americanos de 2022.

Masculino

Tênis de mesa

O Brasil classificou uma equipe completa de seis atletas (três homens e três mulheres) através do Campeonato Pan-Americano da ITTF de 2022. 
 
Masculino

Feminino

Misto

Tiro com arco

O Brasil classificou oito arqueiros durante o Campeonato Pan-Americano de 2022.

Masculino

Feminino

Misto

Tiro esportivo

O Brasil classificou um total de 15 atiradores esportivos no Campeonato das Américas de Tiro de 2022. O Brasil também classificou três atiradores durante os Jogos Sul-Americanos de 2022.

Masculino
Pistola e carabina

Masculino
Espingarda

Feminino
Pistola e carabina

Feminino
Espingarda

Triatlo

O triatleta brasileiro Miguel Hidalgo conquistou uma vaga individual após vencer a competição nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.
O Brasil classificou uma equipe de quatro triatletas (dois homens e duas mulheres) após vencer a prova do revezamento misto nos Jogos Sul-Americanos de 2022.

Revezamento misto

Vela

O Brasil classificou 6 barcos para um total de 9 velejadores.

Masculino

Feminino

Misto

Voleibol

Praia

O Brasil classificou uma dupla masculina e uma feminina, para um total de quatro atletas, após vencer os torneios nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Quadra

Masculino

O Brasil classificou uma equipe masculina (de 12 atletas) após vencer os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Sumário

Feminino

O Brasil classificou uma equipe feminina (de 12 atletas) após vencer os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

Sumário

Ver também
Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024

Países nos Jogos Pan-Americanos de 2023
2023